Соревнования по лыжным гонкам в спринте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 13 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Квалификация соревнований началась в 17:30 по местному времени (UTC+9), а финальные раунды в 20:00. Длина круга составила 1,4 км, и всю дистанцию участники пробежали классическим стилем. В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из 39 стран. Действующим олимпийским чемпионом в спринте являлся норвежский лыжник Ола Виген Хаттестад, который из-за болезни не смог отобраться в олимпийскую сборную Норвегии.

Олимпийским чемпионом 2018 года стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который более чем на секунду смог опередить на финише своих соперников. 21-летний Клебо стал самым молодым в истории чемпионом Олимпийских игр в лыжных гонках, превзойдя прежнее достижение шведа Гунде Свана, который в возрасте 22 лет победил в гонке на 15 км на Играх 1984 года, причём соревнования прошли также 13 февраля.

Судьбу серебряной медали решил фотофиниш. Согласно ему итальянец Федерико Пеллегрино на 0,02 секунды опередил россиянина Александра Большунова, выступавшего из-за дисквалификации ОКР под олимпийским флагом.

Медалисты

Результаты 
Условные обозначения:

 Q — (от «qualified») квалифицировался/лась в следующую стадию
 LL — (от «lucky loser») счастливый неудачник / везучий проигравший
 PF — (от «photo finish») фото финиш
 DSQ — (от «disqualified») дисквалифицирован

Квалификация 
В следующий раунд соревнований выходят 30 сильнейших спортсменов.

Четвертьфинал 
В четвертьфинальном раунде участвуют 30 спортсменов, распределённые на 5 забегов по 6 лыжников в каждом. В следующий раунд соревнований выходят по 2 лучших спортсмена из каждого забега, а также 2 спортсмена с наилучшим временем, среди занявших третьи и четвёртые места.

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Полуфинал 
В полуфинальном раунде участвуют 12 спортсменов, распределённые на 2 забега по 6 лыжников в каждом. В следующий раунд соревнований выходят по 2 лучших спортсмена из каждого забега, а также 2 спортсмена с наилучшим временем, среди занявших третьи и четвёртые места.

Забег 1

Забег 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS) 
 Результаты на сайте FIS